Andrievo-Ivanivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Andrievo-Ivanivka din raionul Berezivka, regiunea Odesa, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Andrievo-Ivanivka era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%) și română (%).

Note 

Andrievo-Ivanivka, Andrievo-Ivanivka, Berezivka, Odesa
Andrievo-Ivanivka, Andrievo-Ivanivka, Berezivka, Odesa
Andrievo-Ivanivka, Andrievo-Ivanivka, Berezivka, Odesa